632 Pyrrha – un asteroide della fascia principale
 Pirra – antica città dell'isola di Lesbo

Mitologia 
 Pirra – personaggio della mitologia greca, protagonista del mito di Deucalione e Pirra
 Pirra – personaggio della mitologia greca, figlia di Creonte e sposa di Ificle 
 Pirra – nome usato da Achille mentre si nascondeva sotto false spoglie femminili

Pagine correlate

 Deucalione e Pirra (disambigua)